Butzenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Butzenbach, Abschnittsname des Nonnenbachs bei Dentenweiler, Stadtteil Langnau, Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Butzenbach (Rechenberger Rot), linker Zufluss der Rechenberger Rot gegenüber dem Ropfershof, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Butzenbach (Tannbach), rechter Zufluss des Tannbachs (zur Steinlach) vor Bästenhardt, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Ortsteil:
 Butzenbach (Gangkofen), Weiler von Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Butzenbach ist ein Familienname:
 Margaretha Butzenbach, Angeklagte eines Hexenprozesses in Gerlingen im Jahr 1672

Siehe auch:
 Butzbach (Begriffsklärung)
 Butzebach
 Butzengraben